Il doppio maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

David Marrero e Fernando Verdasco erano i detentori del titolo ma Verdasco ha deciso di non prendere parte alla competizione così Marrero ha giocato insieme a Łukasz Kubot. La coppia Marrero-Kubot ha sconfitto in finale gli italiani Simone Bolelli e Fabio Fognini per 7-5, 6-2.

Teste di serie

  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinale)
  Łukasz Kubot /  David Marrero (campioni)

  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2013
ATP World Tour 2013